DNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dianópolis (Brasile)
 Dno, città della Russia occidentale, nell'oblast' di Pskov.